— японская серия ранобэ, написанная Нанако Цудзимурой и проиллюстрированная Утако Юкихиро. Аниме-сериал транслировался с 9 января 2020 года.

Сюжет

Персонажи 

 Сэйю: Такахиро Сакураи

 Сэйю: Юма Утида

Медия

Ранобэ 
Shueisha выпустила 8 томов с 2015 года в своём журнале «Shueisha Orange Bunko».

Манга 
Адаптация манги с иллюстрациями Мики Акацуки будет издаваться в журнале Monthly Comic Zero Sum от издательства Ichijinsha с 28 ноября 2019 г.

Аниме 
Аниме-сериал был анонсирован 7 августа 2019 года. Сериал создан на студии Shuka под руководством режиссёра Таро Ивасаки, по сценарию Марико Кунисавы, дизайнер персонажей художника Нацуко Кондо. Всё музыкальное сопровождение написала Нобуко Тода. Премьера сериала состоялась 9 января 2020 года.

Примечание 

 
В базах данных